Nihil – szósty album studyjny fińskiej grupy black metalowej Impaled Nazarene.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2000